Рейс 22 может иметь следующие значения:
 Рейс 22 Piedmont Airlines
 Рейс 22 Аэрофлота